

Geografia
Ante – fiume del dipartimento del Calvados (Normandia, Francia)
Ante – fiume del dipartimento della Marna (Grande Est, Francia)

Mitologia
Ante – personaggio della mitologia greca, una delle figlie del gigante Alcioneo

Onomastica
Ante – variante croata del nome proprio di persona Antonio

Televisione
 Ante, ragazzo lappone – serie televisiva norvegese del 1975

Note